RE peut faire référence à :
 Réticulum endoplasmique
 Aer Arann selon le code AITA des compagnies aériennes,
 RegioExpress, une catégorie de train suisse,
 Regional-Express, une catégorie de train en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg,
 Renouveau étudiant, le syndicat étudiant du front national de 1990 aux annés 2000
 Réunion, 
 selon le code alpha 2 des codes ISO 3166-1,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 RE peut être une abréviation pour la Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, une encyclopédie d'antiquité classique, communément appelée le « Pauly-Wissowa »,
 RE, la classe des langages récursivement énumérables, en théorie de la complexité.
 RE, Response Element ou élément de réponse en biologie moléculaire,
 RE, ou « Royal Engravers », membres de la Royal Society of Painter-Printmakers.
Resident Evil une série de jeux vidéo d'aventure, action et réflexion de type survival horror.

Ré peut faire référence à :
 Michel de Ré (1925-1979) est un acteur et metteur en scène français,
 l'île de Ré, une île de la Charente-Maritime au large de La Rochelle,
 l'Île de Ré, un navire câblier français,
 Rê, une divinité égyptienne,
 ré, une note de musique provenant de l'hymne de Saint Jean-Baptiste,

Re peut faire référence à :
 Re, un album de remix des Rita Mitsouko sorti en 1990,
 Giuseppina Re (1913-2007), femme politique italienne,
 Re, le nombre de Reynolds
 Re, une commune italienne de la province du Verbano-Cusio-Ossola,
 Re, une kommune du Vestfold, en Norvège,
 Re, le symbole représentant l'élément chimique rhénium,
 .re, un nom de domaine de premier niveau sur Internet géré par la Réunion,
 re, un module d'expression rationnelle du langage de programmation Python
 C'est aussi un préfixe re- indiquant la répétition : réaménager, réadaptation, recommencer, redéfinir, réenclencher, réentendre, réengager, réexaminer, rétablir... 
 Lorsque ce préfixe est utilisé seul dans le cadre d'une conversation par messagerie instantanée re signifie revenu, re-salut, re-bonjour, me revoila...
R, le taux de reproduction effectif, en épidémiologie.

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre
Homonymie de patronyme
Patronyme français
Code